Лапши́н (Лапшина́) — русская фамилия и топоним:

Носители фамилии

Лапшин 
 
 
 Лапшин, Борис Александрович (1921—2014) — вице-адмирал.
 
 
 
 Лапшин, Григорий Иванович (1813—1884) — русский филолог.
 Лапшин, Дмитрий Юрьевич (род. 1996) — российский пловец в ластах.
 Лапшин, Евгений Петрович (1900—1956) — начальник управления МГБ Тульской области, генерал-лейтенант.
 Лапшин, Евгений Петрович (род. 1933) — художник жостовского промысла, лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.
 
 Лапшин, Игорь Олегович (род. 1963) — советский легкоатлет (тройной прыжок).
 Лапшин, Илья Фёдорович (1918—1962) — Герой Советского Союза.
  — пианист.
 
 
 Лапшин, Олег Борисович (род. 1937) — советский и российский футбольный тренер, функционер.
 
 Паисий (Лапшин) (в миру Прокопий Федотович Лапшин; ум. 1907) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 
 Лапшин, Тимофей Алексеевич (род. 1988) — российский биатлонист.
 Лапшин, Фёдор Георгиевич (1902—1940) — капитан государственной безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Лапшин, Ярополк Леонидович (1920—2011) — советский и российский кинорежиссёр.

Лапшина

Топоним 
 Лапшин — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.
 Лапшин — село в Бережанском районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 
 
 «Мой друг Иван Лапшин» — советский художественный фильм (1984).